Zapper, action de passer à autre chose ;
 Zapper, éviter, se dispenser de quelque chose ;
 Zapper, oublier ;

 Zapper : Le Criquet ravageur !, jeu vidéo de 2009.

Notes et références 

Homonymie